

Miejscowości w Polsce 
 Rozdoły – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gm. Sitno
 Rozdoły – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gm. Debrzno
 Rozdoły – część wsi Boby-Wieś

Inne 
 rozdoły – utwory geomorfologiczne, efekty spłukiwania i erozji

Zobacz też 
 Rozdół

Przypisy